Dreifaltigkeitsfriedhof ist der Name folgender Friedhöfe:

 Dreifaltigkeitsfriedhof Amberg (Amberg, Ostbayern)
 Dreifaltigkeitsfriedhof vor dem Potsdamer Tor, ehemalig, Berlin-Tiergarten 
 Dreifaltigkeitsfriedhof Landsberg am Lech (Landsberg am Lech, Oberbayern)
 Dreifaltigkeitsfriedhof Schwäbisch Gmünd (Schwäbisch Gmünd, Baden-Württemberg)
 Dreifaltigkeits-Friedhof (Berlin-Lankwitz), auch Dreifaltigkeitskirchhof IV

 Dreifaltigkeitskirchhof ist der Name folgender Friedhöfe:
 Dreifaltigkeitskirchhof I, Berlin-Kreuzberg, siehe Friedhöfe vor dem Halleschen Tor #Friedhof I der Dreifaltigkeitsgemeinde
 Dreifaltigkeitskirchhof II, Berlin-Kreuzberg
 Dreifaltigkeitskirchhof III, Berlin-Mariendorf

Siehe auch
 Trinitatisfriedhof